Тенорио може да се отнася за:

 Тенорио - река в Коста Рика
 Тенорио - вулкан в Коста Рика